Аројо дел Мачо има више значења:

 Аројо дел Мачо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо дел Мачо (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику